Henry Cowles ist der Name folgender Personen:

* Henry B. Cowles (1798–1873), US-amerikanischer Politiker
 Henry Chandler Cowles (1869–1939), US-amerikanischer Botaniker